Сямыньский метрополитен (), также именуется как Сямыньский железнодорожный транзит, AMTR (Across Mass Transit Railway) () — действующая с 2017 года система метро в городе Сямынь (Китай).

История 
Планирование начато в начале 2000-х годах и одобрено в декабре 2010 года, строительство начато в ноябре 2013 года.
Пробное движение пущено 6 октября 2017 года. Открытие состоялось 31 декабря 2017 года. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Система 
Первоочередные планы включают создание трёх линий общей длиной 75,3 км с 62 станциями и стоимостью сооружения 50,4 млрд юаней. Далее планируется продление двух линий и сооружение ещё двух линий, общей длиной 152,2 км с 67 станциями и стоимостью сооружения 100,1 млрд. В дальней перспективе система из 10 городских и пригородных линий будет иметь длину 404 км и 188 станций.

Кроме того, планируются две междугородние линии до Цюаньчжоу и Чжанчжоу и до Гангвэй и Чжанчжоу общей длиной 263 км, которые соединят Сямыньский, Цюаньчжоуский и Чжанчжоуский метрополитены.

Линии 
 Линия 1 (оранжевая) — открыта 31 декабря 2017 года. 30,3 км, 24 станции.
 Линия 2 (зеленая) — открыта 25 декабря 2019 года. 41,6 км, 32 станции.
 Линия 3(синяя) — открыта 25 июня 2021 года, 26,3 км. вся линия 37,9 км, 26 станций.
 Линия 4 — планируется к открытию в 2020 году. 69,6 км, 18 станций.
 Линия 6 — планируется к открытию в 2021 году. 44,5 км, 27 станций.
 Линия 5 — перспективная. 41 км, 28 станций.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Открыто движение по первой линии сямэньского метро
 Xiamen Metro
 Страница на сайте Urbanrail

Примечания 

Метрополитены по алфавиту
Метрополитены Китая
Сямынь
Линии метрополитена, построенные в 2017 году